Versailles ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Frankreich:
 Versailles, Stadt im Département Yvelines, Region Île-de-France
 Schloss Versailles, Regierungssitz der französischen Könige im 17. und 18. Jahrhundert
 Arrondissement Versailles im Département Yvelines
 Kanton Versailles-Nord im Arrondissement Versailles
 Kanton Versailles-Nord-Ouest im Arrondissement Versailles
 Kanton Versailles-Sud im Arrondissement Versailles

in den Vereinigten Staaten:
 Versailles (Connecticut)
 Versailles (Illinois)
 Versailles (Indiana)
 Versailles (Kentucky)
 Versailles (Missouri)
 Versailles (New York)
 Versailles (Ohio)
 Versailles (Pennsylvania)
 Versailles (Tennessee)
 Versailles Township, Illinois

Versailles steht für:
 Versailles (Fernsehserie), franko-kanadische Fernsehserie (seit 2015)
 Versailles (Schiff, 1919), französische Kanalfähre
 Versailles (Band), japanische Visual-Kei-Band
 Ford Versailles, Pkw-Modelle des Automobilkonzerns Ford
 (6268) Versailles, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Klein-Versailles
 Vertrag von Versailles (Begriffsklärung)
 Verseilles